Бас може да се отнася за:

 Бас (музикален термин), описващ тонове с ниска честота или обхват
 Бас (инструмент), музикални инструменти в басовия регистър
 Бас китара
 Контрабас
 Бас (гласов обхват), певец от мъжки пол, пеещ в най-ниския регистър
 Бас (Bassus), когномен (име) на римски политици
 Бас, хващане на бас – правя облог, обзалагам се